Joseph Paul Amoah (1997), Ghanees atleet
 Matthew Amoah (1980), Ghanees voetballer
 Patrick Amoah (1986), Zweeds-Ghanees voetballer